Muziek
 Hold On (Alabama Shakes), een single van de Amerikaanse band Alabama Shakes
 Hold On (Alain Clark), een single van de Nederlandse zanger Alain Clark
 Hold On (Anouk), een single van de Nederlandse zangeres Anouk
 Hold On (Di-rect), een single van Di-rect uit 2010
 Hold On (En Vogue), een single van de Amerikaanse R&B-groep En Vogue
 Hold On (Good Charlotte), een single van de Amerikaanse band Good Charlotte
 Hold On (Hootie & the Blowfish), een nummer van de Amerikaanse rockband Hootie & the Blowfish
 Hold On (Jamie Walters), een nummer
 Hold On (Justin Bieber), een single van de Canadese zanger Justin Bieber
 Hold On (KT Tunstall), een single van de Britse KT Tunstall
 Hold On (Michael Bublé), een single van de Canadese jazzzanger Michael Bublé
 Hold On (Moguai), een nummer
 Hold On (Santana), een single van de Amerikaanse band Santana
 Hold On (Trapeze album), album van de band Trapeze
 Hold On (Wilson Phillips), een single van de Amerikaanse band Wilson Phillips
 Hold On (Armin van Buuren & Davina Michelle), een nummer van de Nederlandse dj Armin van Buuren en zangeres Davina Michelle

Film
 Hold On (2002), een film uit 2002